Seminole (volk), een inheems volk wonende in de Amerikaanse staat Florida en Oklahoma
Seminole Oorlogen, de oorlogen van de Amerikanen tegen dit volk 
Plaatsen in de Verenigde Staten
Seminole (Alabama)
Seminole (Florida)
Seminole (Oklahoma)
Seminole (Texas)
 Zie ook: Seminole County (doorverwijspagina)

Seminole (film) is ook de titel van een film uit 1953